Prue – diminutivo inglese femminile del nome Prudenzio
Prue – comune degli Stati Uniti d'America in Oklahoma